Cinarca peut faire référence à :

Toponyme
 Cinarca, une piève de Corse, située dans l'ancien diocèse de Sagone 
 Cinarca, un château médiéval ruiné sur la commune de Casaglione en Corse-du-Sud

Homonymie de toponyme